Duhovi, a Pünkösd ünnepének elnevezése a horvát és a szerb nyelvben

 Horvátország
 Duhovi, falu Gerzence községben, Belovár-Bilogora megyében